Nepaletricha är ett släkte av tvåvingar. Nepaletricha ingår i familjen Rangomaramidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Nepaletricha